Sofiedal kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Sofiedal (Terslev Sogn) – et ejerlav og en landbrugsejendom i Terslev Sogn, Faxe Kommune
 Sofiedal (Tinglev Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Tinglev Sogn, Aabenraa Kommune